Индивидуальная гонка с раздельным стартом среди мужчин на летних Олимпийских играх 2016 прошла 10 августа. В соревнованиях приняли участие 37 спортсменов. Протяженность маршрута, который проложен в окрестностях Рио-де-Жанейро составила 54,5 км. Участники стартовали с промежутком в 90 секунд.

Как обычно стартующие в последних рядах считались перед стартом основными претендентами на победу. Четвёртым с конца c конца стартовал Тони Мартин, третьим белорусский спортсмен и действующий чемпион мира в этом виде программы — Василий Кириенко, предпоследним голландец — Том Дюмулен. Победитель последнего Тур де Франс Крис Фрум вышел последним.

Но вопреки всем прогнозам Олимпийским чемпионом стал Фабиан Канчеллара, став двукратным олимпийским чемпионом, повторив успех восьмилетней давности. Серебро у Тома Дюмулена, бронзу завоевал Кристофер Фрум.

Призёры

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты
 Карта маршрута